Заросле — село, Борисовський район, Мінська область, Білорусь
 Заросле — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область, Казахстан
 Заросле — село, Бердюзький район, Тюменська область, Росія